Дижон Линн Томпсон (; род. 23 марта 1983 года в Лос-Анджелесе, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Колледж 
С 2001 по 2005 год Томпсон выступал за команду UCLA и набирал в среднем 15,6 очков за игру. 10 февраля 2005 года в матче против Университета Аризоны установил личный рекорд — 39 очков за игру.

В 2004 году он должен был участвовать в драфте НБА, но провел ещё год в университетской команде и привел «Брюинз» в турнир NCAA после двухлетнего отсутствия.

НБА 
На драфте НБА 2005 года Томпсон был выбран клубом «Нью-Йорк Никс» во втором раунде и затем после обмена оказался в «Финикс Санз». 4 ноября 2005 года он стал игроком команды Д-Лиги «Альбукерке Тандербёрдс», где средняя результативность игрока составила 20,3 очка за игру. В марте 2006 года Томпсону была сделана операция на правом колене, и год он не играл. В январе 2007 года форвард подписал десятидневный контракт с клубом «Атланта Хокс».

Европа 
В июле 2007 года Томпсон стал игроком команды немецкой «Альбой». С этого момента началась карьера Томпсона в Европе. Спустя год Дижон стал играть в «Азовмаше», в составе которого стал чемпионом Украины.

Сезон 2009/2010 Томпсон провел в иерусалимском «Хапоэле». В 26 играх чемпионата Израиля нападающий набирал в среднем 12 очков, совершал 5,3 подборов, делал 2,4 передачи за 28,8 минут за матч. В шестнадцати играх в турнире «Кубок Европы» Томпсон набирал в среднем 12,4 очков, совершал 5,9 подборов, делал 2,6 передачи за 31,2 минуты за матч.

В 2010 году перешёл в питерский «Спартак». Однако в чемпионате России Томпсон провёл всего 9 матчей, и в конце декабря получил тяжёлую травму колена. Он долгое время лечился и восстанавливался в США, и по окончании сезона клуб расторг с ним контракт.

В июле 2011 года подписал контракт с клубом АСВЕЛ.

Достижения 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2013/2014
  Серебряный призёр Чемпионата России: 2013/2014
  Обладатель Суперкубка Кипра: 2016

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак»

Баскетболисты США
Баскетболисты НБА
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Альбукерке Тандербёрдс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки БК АЕК Ларнака
Игроки БК «Феррокарриль Оэсте»
Игроки БК «Леванга Хоккайдо»